Carcharodontosauridae (do grego καρχαροδοντόσαυρος, carcharodontósauros:  lagartos com dentes de tubarão") é uma família de dinossauros terópodes. Em 1931, Ernst Stromer chamou Carcharodontosauridae como uma família, que, na paleontologia moderna, indica um clado dentro de Carnosauria. Os carcarodontossaurídeos incluem alguns dos maiores predadores terrestres já conhecidos: Giganotosaurus, Mapusaurus, Carcharodontosaurus, e Tyrannotitan todos rivalizavam ou possivelmente ultrapassavam ligeiramente o Tyrannosaurus em comprimento, figurando como um grupo com os alguns dos maiores carnívoros da Terra. Um artigo de 2015 de Christophe Hendrickx e colegas dá uma estimativa de comprimento máximo de 14 metros para os maiores carcarodontossaurídeos, enquanto os menores carcarodontossaurídeos foram estimados em pelo menos de 6 metros.

Evolução

Junto com os espinossaurídeos, os carcarodontossaurídeos foram os maiores predadores no inicio e no meio do período Cretáceo, em toda a Gondwana, com espécies também presentes na América do Norte (Acrocanthosaurus), Europa (Concavenator) e Ásia (Shaochilong). Os carcarodontossaurídeos variam em todo o Cretáceo, do Barremiano (há 127-121 milhões de anos) ao Turoniano (há 93-89 milhões de anos). Depois do Turoniano, eles podem ter sido substituídos pelos abelissaurídeos menores em Gondwana e por tiranossaurídeos na América do Norte e na Ásia. De acordo com Fernando Novas e colegas, o desaparecimento não só de carcarodontossaurídeos, mas também de espinossaurídeos e outras faunas tanto em Gondwana quanto na América do Norte parecem indicar que essa substituição faunística ocorreu em escala global. Enquanto alguns dentes e uma maxila descobertos em depósitos Maastrichtianos do Brasil foram atribuídos a carcarodontossaurídeos, possivelmente estendendo seu alcance,  esta identificação foi posteriormente rejeitada e o material atribuído a abelissaurídeos após melhor exame. Em dezembro de 2011, Oliver W. M. Rauhut descreveu um novo gênero e espécie de carcharodontosaurid do Jurássico Superior (final do Kimmeridgiano ao estágio faunístico do Tithoniano mais antigo, há cerca de 154-150 milhões de anos) da Formação Tendaguru, no sudeste da Tanzânia. Este gênero, Veterupristisaurus, representa o carcarodontosaurídeo mais antigo conhecido.

Classificação
A família Carcharodontosauridae foi originalmente nomeada por Ernst Stromer em 1931 para incluir a única espécie recém-descoberta Carcharodontosaurus saharicus. Um parente próximo de C. saharicus, Giganotosaurus, foi adicionado à família quando foi descrito em 1995. Além disso, muitos paleontólogos incluíram o Acrocanthosaurus nesta família, embora outros o coloquem na família relacionada Allosauridae. Os carcarodontossaurídeos são caracterizados pelos seguintes caracteres morfológicos: profundidade dorso-ventral das placas interdentais maxilares anteriores mais de duas vezes a largura ântero-posterior, quadrada, porção anterior sub-retangular do dentário, dentes com superfícies de esmalte enrugadas, presença de quatro alvéolos pré-maxilares e um corpo pré-maxilar mais alto que longo na face lateral, vértebras cervicais opistocelosas com espinhas neurais mais de 1,9 vezes a altura do centro, rugosidades grandes e texturizadas no lacrimal e pós-orbital formadas por cobertura e formando amplas plataformas orbitais, e uma cabeça femoral inclinada proximamente. Com a descoberta do Mapusaurus em 2006, Rodolfo Coria e Phil Currie erigiram uma subfamília de Carcharodontosauridae, os Giganotosaurinae, para conter as espécies sul-americanas mais avançadas, que eles descobriram estar mais relacionadas entre si do que com as formas africanas e europeias. Coria e Currie não referiram formalmente Tyrannotitan a esta subfamília, aguardando uma descrição mais detalhada desse gênero, mas observaram que com base nas características do fêmur, ele pode ser um gigantossauro também.

Em 1998 Paul Sereno definiu Carcharodontosauridae como um clado, consistindo em Carcharodontosaurus e todas as espécies mais próximas a ele do que Allosaurus, Sinraptor, Monolophosaurus, ou Cryolophosaurus. Portanto, este clado está, por definição, fora do clado Allosauridae.
O cladograma abaixo segue a análise de Brusatte  et al. , 2009.

Cladograma após Ortega et al., 2010

Cladograma depois de Novas et al., 2013

A localização de Acrocanthosaurus não é clara, com a maioria dos pesquisadores favorecendo Carcharodontosauridae e outros favorecendo Allosauridae. Em 2011, uma redescrição de Kelmayisaurus  por Stephen L. Brusatte, Roger B. J. Benson e Xing Xu concluiu que é um gênero válido de Carcharodontosauridae. Uma análise filogenética de Tetanurae recuperou  K. petrolicus  como um carcarodontosaurídeo basal em uma tricotomia com Eocarcharia e um clado compreendendo mais derivações dos carcarodontossaurídeos.  Bahariasaurus também foi proposto como um carcarodontossaurídeo, mas seus restos são muito escassos para ter certeza.

Os carcarodontossaurídeos têm sido propostos como mais aparentados com os abelisaurídeos, em oposição aos alossaurídeos. Isso se deve ao fato de esses dois clados compartilharem algumas características craniais. No entanto, essas semelhanças parecem derivar da convergência evolutiva entre esses dois grupos. Um grande número de caracteres cranianos e pós-cranianos apóia sua relação com os alossaurídeos.

Paleobiologia

Crescimento 
Estudos de um grande carcarodontossaurídeo ainda sem nome da Argentina sugerem que esses alosauróides tinham crescimento lento, levando de 30 a 40 anos para atingir a maturidade. A idade máxima para o espécime deste novo terópode sem nome foi estimada em cerca de 50 anos no momento de sua morte, tornando-o o mais antigo terópode não aviário conhecido. Ao contrário do Tiranossauro, ao qual seu crescimento foi comparado, este novo carcarodontossaurídeo continuou crescendo ao longo de sua vida.

 
Carcharodontosauria
Famílias de dinossauros